.vn — национальный домен верхнего уровня для Вьетнама.

История 
Вьетнамский сегмент интернета использовал домен верхнего уровня (ccTLD) Австралии (.au) пока в 1994 году сотрудники департамента развития технологий Министерства науки, технологий и окружающей среды Вьетнама при помощи профессора Австралийского национального университета Роба Хёрла не зарегистрировали в APNIC ccTLD .vn. Право регистрации имён в новой доменной зоне было предоставлено организациям и частным лицам. Первоначально управление зоной осуществлял Институт информационных технологий Вьетнамской академии наук, затем — компания NetNam, в 1997 году управление было передано почте. В настоящее время зоной управляет созданная в 2000 году организация Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC).

В настоящее время 
На начало 2020 года в ccTLD .vn насчитывалось около 500 тысяч активных имён, более десяти тысяч имён регистрируется каждый месяц. Работу зоны поддерживают семь кластеров серверов DNS, пять из которых находятся во Вьетнаме и два за рубежом, они распределены по 70 точкам, где наиболее часты запросы в зону .vn.

Список поддоменов второго уровня 
Доменное имя может быть зарегистрировано как в корневом домене .vn, так и в одном из специализированных доменов второго уровня.

См. также 
 Интернет во Вьетнаме

Примечания

Ссылки 
 

Связь во Вьетнаме
Интернет во Вьетнаме
Национальные домены верхнего уровня
Появились в XX веке во Вьетнаме
1990-е годы во Вьетнаме